Delyan peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Делян) :
Delyan, village bulgare de l'obchtina de Doupnitsa, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Delyan, village bulgare de l'obchtina de Bojourichte, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).